Flyleaf — дебютний студійний альбом однойменного американського рок-гурту Flyleaf.

Список композицій

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Примітки